Acquaricesi – abitanti di Acquarica del Capo
Acquaricesi – abitanti di Presicce-Acquarica